Camelot může znamenat:

 anglický název pro sídlo krále Artuše Kamelot (hrad)
 Camelot (muzikál) – muzikál na námět bájné legendy o Králi Artušovi od A. J. Lernera s hudbou Frederica Loewa z roku 1960
 Camelot (film, 1967) – film natočený podle muzikálu Camelot, včeském překladu Camelot / Král Artuš a jeho družina.
 Camelot (film, 1982) – filmový muzikál. 
 Camelot (seriál) – televizní seriál
 Camelot Group – provozovatel britské národní loterie (britské Lotto)
 Camelot Software Planning – prodejce a vývojář počítačových her
 Camelot (Hvězdná brána) – fiktivní objekt z televizního seriálu Hvězdná brána
 Camelot Theme Park – rozsáhlý zábavní park v Lancashire, Anglie
 Projekt Camelot – kontroverzní projekt americké armády v letech 1964–1965
jméno osob
 Jacques-André-Joseph Camelot Aved (1702–1766) – francouzský rokokový malíř 

další filmy
 Rytířem na hradě Camelot – americký film
 Kouzelný meč - Cesta na Camelot – americký animovaný film

Související články 
 Kamelot – více různých významů